Seznam divizij z zaporedno številko 99.

Seznam 
 Pehotne
 99. pehotna divizija (ZDA)
 99. lahka pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi